Титанозухиды (, буквально — крокодилы-титаны) — семейство растительноядных или всеядных синапсид из подотряда дейноцефалов.

Классификация 
В семейство включают 2 вымерших рода:
 Род 
 Род 
 
 

Кроме этих 2 родов, некоторые систематики включают в семейство роды Archaeosyodon и Microsyodon.

Отдельные представители 
Титанозух (Titanosuchus) — плохо известное всеядное животное с низким черепом и довольно длинными конечностями. Длина до 2—2,5 метров, внешне несколько напоминал антеозавров типа титанофонеуса. Найден в «среднепермских» отложениях зоны Tapinocephalus Южной Африки.

Примечания

Литература 
 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — , Наука, 1983. — С. 147—148.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.600 Therapsida: Tapinocephalia
 Palaeos Vertebrates 400.600 Therapsida: Tapinocephalia
 South African Museum - Fossil Reptiles of the South African Karoo
 https://web.archive.org/web/20120922095355/http://macroevolution.narod.ru/28ivakhnenko.pdf

Дейноцефалы
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода